Hongwei bezeichnet folgende geographische Orte:

 Hongwei (宏伟区), Stadtbezirk der bezirksfreien Stadt Liaoyang in der chinesischen Provinz Liaoning
 Hongwei (Huzhong) (宏伟镇), Großgemeinde im Unterbezirk Huzhong des Regierungsbezirks Großes Hinggan-Gebirge der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Hongwei (Qiezihe) (宏伟镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Qiezihe der bezirksfreien Stadt Qitaihe in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Hongwei (Lindian) (宏伟乡), Gemeinde im Kreis Lindian der bezirksfreien Stadt Daqing in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Hongwei (Longxi) (宏伟乡), Gemeinde im Kreis Longxi der bezirksfreien Stadt Dingxi in der chinesischen Provinz Gansu
 Hongwei (Shiquan) (红卫乡), Gemeinde im Kreis Shiquan der bezirksfreien Stadt Ankang in der chinesischen Provinz Shaanxi 
 Hongwei (Raohe) (红卫农场), Staatsfarm im Kreis Raohe der bezirksfreien Stadt Shuangyashan in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Hongwei (Baiguo) (红卫村), Dorf der Großgemeinde Baiguo in der chinesischen Provinz Guizhou
 Hongwei (Chelu) (红卫村), Dorf der Gemeinde Chelu in der chinesischen Provinz Heilongjiang
Hongwei ist Namensbestandteil folgender Personen:

 Cao Hongwei (* 1993), chinesischer Automobilrennfahrer
 Meng Hongwei (* 1953), chinesischer Politiker und Polizeibeamter